Lykens ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lykens (Ohio)
 Lykens (Pennsylvania)
 Lykens (Wisconsin), im Polk County
 Lykens Township (Ohio), im Crawford County
 Lykens Township (Pennsylvania)